Мартин Корнелиюс Йол (; род. 16 января 1956, Гаага) — нидерландский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника. Провёл более 400 матчей в пяти различных клубах.

Биография

Карьера в сборной 
В составе сборной Нидерландов Мартин дебютировал 11 октября 1980 года в товарищеском матче против сборной ФРГ на стадионе «Филипс» в Нидерландах, матч завершился вничью 1:1, в составе нидерландцев забитым мячом отличился защитник Эрни Брандтс, а у немцев забил Хорст Хрубеш.

Тренерская карьера 
26 мая 2009 года Йол подписал трёхлетний контракт с амстердамским «Аяксом», которым до него в течение года руководил Марко ван Бастен. 6 декабря 2010 года расторг контракт с «Аяксом» по взаимному согласию. 7 июня 2011 года подписал контракт с английским клубом «Фулхэм» сроком на 2 года. 1 декабря 2013 года был уволен из лондонского клуба в связи с неудовлетворительными результатами в сезоне 2013/14.

Достижения 
Как игрока

Командные

 «АДО Ден Хааг»
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1975

Личные
 Футболист года в Нидерландах: 1985

Как тренера

Командные

 «Схевенинген»
 Победитель National Non-league Championship: 1996
 «Рода»
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1996/97
 «Аякс»
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2009/10
 «Аль-Ахли»
 Чемпион Египта: 2015/16

Личные
 Тренер года в Нидерландах: 2001, 2002
 Тренер месяца английской Премьер-лиги: декабрь 2004

Примечания

Ссылки 
 Евро-футбол. Мартин Йол — новый тренер «Гамбурга»
 Спорт день за днем. Мартин Йол
 Футбол. Мартин Йол

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Рода»
Тренеры ФК «Валвейк»
Тренеры ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Тренеры ФК «Гамбург»
Тренеры ФК «Аякс» Амстердам
Тренеры ФК «Фулхэм»
Тренеры ФК «Аль-Ахли» Каир